Arreskow eller Arreskov kan syfta på:

 Arreskow (släkt) – ett svenskt släktnamn av danskt ursprung
 Arreskov – en äppelsort
 Arreskov (gård) – en egendom på Fyn i Danmark